Gora Kyzlyl-Tapa (armeniska: Tsitserrnak’ar Lerr, azerbajdzjanska: Qızıltəpə Dağı, armeniska: Ծիծեռնաքար Լեռ) är ett berg i Azerbajdzjan. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Gora Kyzlyl-Tapa är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Kyzlyl-Tapa är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Gora Kyzlyl-Tapa. Runt Gora Kyzlyl-Tapa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Gora Kyzlyl-Tapa består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre